Olga Sawicka (tancerka)
 Olga Sawicka (aktorka)